Мещани́н (из  — «город»):
 Мещани́н — мужской городской обыватель, женский — мещанка.
 В России до 1917 года — человек, входящий в мещанское сословие, состоявшее из мелких домовладельцев, горожан и ремесленников.
 В переносном смысле — человек, для которого характерен набор черт личности, определяемый как мещанство — человек с мелкими, сугубо личными интересами, узким кругозором, неразвитыми вкусами, безразличный к интересам общества.

См. также 

 Мещанин во дворянстве (комедия-балет в пяти актах Мольера и Жана Батиста Люлли).
 Мещанский район